Европейский конкурс по футболу среди женщин 1987 года, или «Евро-1987», — 2-й женский чемпионат Европы по футболу, футбольный турнир для европейских стран под эгидой УЕФА. Финальная игра проходила в Норвегии. Чемпионский титул завоевала сборная Норвегии, обыгравшая в финале сборную Швеции со счётом 2-1.

Формат 
В отборочном раунде 16 команд были разделены на 4 группы, и первое место в группе квалифицировались в полуфинал соревнований. Проигравшие в полуфинале играли матч за третье место.

Квалификация 
 См.: Чемпионат Европы по футболу среди женщин 1987 (отборочный турнир)

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Бомбардиры 
3 гола
  Trude Stendal

2 гола
  Gunilla Axén
  Kerry Davis

1 гол

  Jackie Sherrard
  Каролина Мораче

  Elisabetta Vignotto
  Heidi Støre

  Anette Börjesson
  Lena Videkull

Ссылки 
 1987: Norway victorious in Oslo 
 1987: Norway victorious in Oslo 

Чемпионаты Европы по футболу среди женщин
1987 год в женском футболе
Международные соревнования по футболу в Норвегии
Спорт в Норвегии в 1987 году
Чемпионаты Европы в 1987 году
Сентябрь 1987 года
Октябрь 1987 года
Чемпионаты Европы в Норвегии